Die Saison 2010/11 war die zwölfte Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 14 Mannschaften jeweils 52 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der HockeyAllsvenskan qualifizierten sich für die Kvalserien, in der sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien trafen, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien spielen durften. Während die drei Erstplatzierten der HockeyAllsvenskan direkt für die Kvalserien qualifiziert waren, spielten die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 7 den letzten Kvalserien-Teilnehmer im Gruppenmodus untereinander aus, wobei sie gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung zwischen einem und vier Bonuspunkten erhielten. Die beiden Letztplatzierten der HockeyAllsvenskan mussten in der Abstiegsrunde gegen die vier besten Mannschaften der Division 1 antreten, wobei die beiden Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen durfte. 

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Qualifikation 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Weblinks 
 

2010
Eishockeysaison 2010/11